Katalin Varga (ur. 1980) – węgierska florecistka
 Katalin Varga (działaczka społeczna)
 Katalin Varga (film)